Мастикаш () — українське прізвище. 13415-е за поширеністю прізвище в Україні.

Налічує 368 носіїв (на 2019 р.).

Найбільш поширене  у Жовківському районі Львівської області (96 носіїв), в якому кожен 849 мешканець має прізвище Мастикаш.

Найпопулярніші імена: Андрій, Галина.

Транслітерація латиницею: Mastykash.

Відомі носії:

 Мастикаш Володимир Володимирович — начальник цеху АТ «Металургійний комбінат „Азовсталь“», заслужений металург України.
 Мастикаш Іван Олексійович (1944 — 2016)  — український військовий хімік, полковник, начальник по вимірюванню радіоактивного зараження на ЧАЕС у 1986 році;
 Мастикаш Михайло Васильович (* 1946)  — український художник. Член Національної спілки художників України;
 Мастикаш Володимир Петрович (* 1951)  — голова територіального управління Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України.

Примітки